Zakir Hussain (1934–2019) pakisztáni gyeplabdázó
 Zakir Hussain (1951–) indiai tablájátékos
 Zakir Hussain indiai színész

Hasonló nevűek
 Zakir Huszain (1897–1969) pastu származású indiai politikus, India köztársasági elnöke (1967–1969)